Wielkopolanin – mieszkaniec Wielkopolski
 Wielkopolanin – nazwa pociągu relacji Przemyśl–Poznań
 Wielkopolanin – poznański dziennik z okresu II Rzeczypospolitej